Lodewijk van Portugal, hertog van Beja (Abrantes, 3 maart 1506 - Marvila, 27 november 1555) was een Portugese infant uit het huis Aviz.

Levensloop
Lodewijk was de tweede zoon van koning Emanuel I van Portugal uit diens tweede huwelijk met Maria van Aragón, dochter van koning Ferdinand II van Aragón en koningin Isabella I van Castilië. Bij zijn geboorte kreeg hij de titel van hertog van Beja. Daarnaast werd hij ook benoemd tot constable van het koninkrijk Portugal en prior van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, met zijn Portugese hoofdzetel in de stad Crato. Als kind toonde hij een grote intelligentie en kreeg hij lessen in filosofie, wiskunde, geometrie en astronomie.

In 1535 nam Lodewijk als commandant van het Portugese leger deel aan de veldtocht naar Tunis van zijn schoonbroer, keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk. Karel V had de Portugezen om maritieme hulp gevraagd, daarbij vooral rekenend op het Portugese galjoen São João Baptista, beter bekend onder de naam Botafago. De Botafago was met 366 bronzen kanonnen het krachtigste schip in die tijd. Het waren de ramstevens van het galjoen die de ketting van La Goulette doorbraken, die de toegang tot de haven van Tunis beschermde. Hierdoor was het voor de christelijke vloot mogelijk om de stad te bereiken en te veroveren. 

Als prior van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem was het voor Lodewijk onmogelijk om te trouwen. Wel had hij drie buitenechtelijke zonen met Violante Gomes (overleden in 1568), een dochter van de lagere edelman Pedro Gomes en afkomstig uit Évora. Er werd op Violante neergekeken en ze werd weggezet als een Sefardim of Marrono – een jood die zich onder dwang tot het christendom had bekeerd, maar het joodse geloof bleef aanhangen. Sommige historici vermoeden dat Lodewijk en Violante in het geheim gehuwd zijn, zodat hun zonen als wettig kinderen erkend zou kunnen worden. Violante stierf als zuster in het klooster van Almoster in Santarém.

Zijn oudste zoon Anton van Crato (1531-1595) eiste later de Portugese troon op, toen Portugal na de dood van koning Sebastiaan van Portugal in 1578 in een dynastieke crisis terechtkwam. Het feit dat hij als onwettig kind werd geboren, verhinderde echter dat hij de troon kon bestijgen, hoewel hij in 1580 33 dagen over Portugal regeerde. De andere zonen van Lodewijk waren Juan Gomez de Portugal (1536-1610), die in 1563 in de Spaanse kolonie Nieuw-Galicië (de huidige Mexicaanse staat Jalisco) de Villa de Santa María de los Lagos oprichtte, en Joanes Gomez de Portugal (geboren in 1540).

Voorouders

Huis Aviz
Beja